Афак () — город в Ираке, расположен в мухавазе Кадисии.

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 14 метров над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Примечания 

Города Ирака